Borija (instrument), je truba od savijene vrbine kore
 Borija (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinovik, Republika Srpska, BiH